Frankfurt am Main — cidade alemã no estado de Hesse
Frankfurt an der Oder — cidade alemã no estado de Brandemburgo

Desambiguação

zh:法蘭克福 (消歧義)#德國